

Persone
Brunetto Salvarani (1956) – teologo italiano
Claudia Salvarani (1975) – atleta italiana
Renzo Salvarani (1926-2021)  – industriale italiano

Altro
Salvarani – azienda italiana di cucine componibili
Salvarani – squadra italiana di ciclismo su strada, parte del Gruppo Sportivo Salvarani
Gruppo Sportivo Salvarani – gruppo sportivo dell'azienda Salvarani di Baganzola